Яново () — посёлок в составе Новобыховского сельсовета Быховского района Могилёвской области Белоруссии.

Население 
 1897 год – 6 жителей
1909 год – 17 жителей
1926 год – 72 жителя
1982 год – 24 жителя
2009 год — 5 жителей

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района